La competizione della categoria pesi superwelter (fino a 71 kg) di pugilato ai Giochi della XV Olimpiade si è svolta dal 29 luglio al 2 agosto 1952 al Messuhalli Hall di Helsinki.

Classifica finale

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 7